Desa Balongmojo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Balongmojo (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 112,48), Jawa Timur, 
 Desa Balongmojo (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 112,43), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar